Michael Skibbe (Gelsenkirchen, 4 de agosto de 1965) é um ex-futebolista e atualmente treinador.

Jogou profissionalmente pelo Schalke 04 entre 1984 e 1986 mas seguidas contusões no joelho o forçaram a abandonar a carreira de jogador. Em 1988 inicia a carreira de treinador nas divisões de base do Schalke 04 e posteriormente do Borussia Dortmund. Este último foi sua primeira equipe principal como treinador. 

Foi assistente de Rudi Völler na comissão técnica da Seleção Alemã de Futebol de 2000 a 2004. Já treinou o Bayer Leverkusen, Galatasaray, Eintracht Frankfurt e Hertha Berlin.

Títulos 
 Galatasaray
 Supercopa da Turquia: 2008

Nascidos em 1965
Naturais de Gelsenkirchen
Futebolistas da Alemanha
Treinadores de futebol da Alemanha
Futebolistas do FC Schalke 04
Treinadores do Borussia Dortmund
Treinadores do Galatasaray SK
Treinadores do Bayer 04 Leverkusen